Принцесса Гунделинда Баварская (полное имя: Гунделинда Мария Йозефа, , ) — баварская принцесса из династии Виттельсбахов, самый младший ребёнок в семье короля Баварии Людвига III и Марии Терезии Австрийской.

Биография 
Гунделинда родилась 26 августа 1891 года в Мюнхене. Она стала тринадцатым, самым младшим, ребёнком и девятой дочерью в семье баварского принца Людвига и его супруги Марии Терезии Австрийской.

1913 году её отец вступил на баварский престол под именем Людвига III.

В возрасте 27 лет вышла замуж за 31-летнего графа Иоганна Георга фон Прейссинг-Лихтенег-Моос. Свадьба состоялась 23 февраля 1919 года в замке Вильденварт. Для жениха это был второй брак. Его первая жена умерла за три года до этого.

У Гунделинды и Иоганна Георга родилось двое детей:
 Иоганн Каспар (1919—1940) — умер в возрасте 20 лет;
 Мария Терезия (1922—2003) — была дважды замужем, имела трех сыновей от обоих браков.
Иоганн Георг умер 1924 году. Гунделинда пережила его почти на шестьдесят лет и ушла из жизни 16 августа 1983 года в замке Моос.

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Geneall.net 
 Профиль на Thepeerage.com 
 Генеалогия Гунделинды Баварской 

Принцессы Баварии